SEMT steht für:
 Manta Air Base, Flughafen in Ecuador (ICAO-Code)
 SEMT Pielstick (Societe d’Etudes de Machines Thermiques), französische Tochtergesellschaft von MAN Diesel

SEMT